Cayo Servilio Estructo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Servilio Estructo (tribuno consular 419 a. C.).— Otro nombre de Cayo Servilio Axila, cónsul y tribuno consular en el 
 Cayo Servilio Estructo Ahala.— Cónsul en el año 478 a. C.